James Anderson ha battuto in finale Gerald Patterson 11–9 2–6 6–2 6–3.

Teste di serie
 Gerald Patterson (finalista)
 James Anderson (Campione)
 Pat O'Hara-Wood (semifinali)
 Norman Peach (quarti di finale)
 Richard Schlesinger (semifinali)
 Fred Kalms (quarti di finale)
 Garton Hone (quarti di finale)
 James Willard (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1925